Herzog kan som auktorsförkortning betyda:

 Theodor Karl Julius Herzog
 Theodor Carl Karl Julius Herzog

Robotskapade auktorsförkortningar